La palabra helada puede referirse a:

 la helada como fenómeno climático, un descenso inesperado de la temperatura ambiente;
 el juego "la helada", un juego de mesa abstracto para dos jugadores sobre un tablero de 8x8 casillas.